2 miejscowości w Polsce: 
 Kosmów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Kosmów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia

Zobacz też: Kosmowo, Kosmów-Kolonia